Takács György, (1924–1994), válogatott labdarúgó
 Takács György, (1949), villamosmérnök, egyetemi docens
 Takács György, (1965), néprajzkutató
 Takács György, hangmérnök és vágó (szinkron)